Ву́лиця Усти́ма Кармелюка́ (також ву́лиця Усти́ма Кармалюка́, ву́лиця Кармелюка́, ву́лиця Кармалюка́) — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Вулиця Кармалюка — вулиця в місті Дрогобич.
 Вулиця Кармалюка — вулиця в місті Житомир.
 Вулиця Устима Кармалюка — вулиця в місті Жмеринка Вінницької області.
 Вулиця Устима Кармалюка — вулиця в місті Іллінці Вінницької області.
 Вулиця Устима Кармалюка — вулиця в місті Золочів Львівської області.
 Вулиця Кармалюка — вулиця в місті Івано-Франківськ.
 Вулиця Устима Кармалюка — вулиця в місті Краматорськ, Донецька область.
 Вулиця Кармалюка — вулиця в місті Кривий Ріг, Дніпропетровська область.
 Вулиця Кармалюка — вулиця в місті Луганськ.
 Вулиця Кармалюка — вулиця в місті Сміла, Черкаська область.
 Вулиця Кармалюка — вулиця в місті Стрий, Львівська область.
 Вулиця Кармалюка — вулиця в місті Чернівці.
 Вулиця Кармалюка — вулиця в місті Ужгород.
 Вулиця Устима Кармелюка — вулиця в місті Бровари, Київська область.
 Вулиця Устима Кармалюка — вулиця в місті Дрогобич, Львівська область.
 Вулиця Устима Кармелюка — вулиця в місті Києві.
  Вулиця Устима Кармалюка — вулиця в місті Ковель, Волинська область.
 Вулиця Устима Кармалюка — вулиця в місті Тернопіль.
 Вулиця Устима Кармалюка — вулиця в місті Хмельницький.

Вулиці, названі на честь людей
Кармалюк Устим Якимович